Georges Reverdy (), illustrateur français 
 Jean-Baptiste-Eugène-César Reverdy (1822-1881), peintre français.
 Maurice Reverdy (né en 1953), auteur-compositeur-interprète et guitariste français
 Michèle Reverdy (née en 1943), compositrice française
 Paul Reverdy, (1924-2006), chef d'entreprise français
 Pierre Reverdy (1889-1960), poète français
 Thomas B. Reverdy (né en 1974), romancier français
 Yvan Reverdy (1904-1996), officier et résistant, puis homme de Lettres

 Voir aussi
 La rue Pierre-Reverdy à Paris.

Notes et références